Ороско — іспанське прізвище. Відомі носії:

 Алехандра Ороско — мексиканська стрибунка у воду, олімпійська медалістка.
 Рауль Ороско — болівійський футбольний арбітр.
 Рафаель Ороско — іспанський піаніст.
 Роберто Гарсія Ороско — мексиканський футбольний арбітр.
 Хосе Клементе Ороско — мексиканський живописець і графік.

Ороско — назва місцевості:
 Ороско (Біскайя) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Біскайя.

Іспанські прізвища